Гнилуша () — назва кількох географічних об'єктів у Росії і в Україні:

Річки
 Гнилуша (верхня притока Ведуги) — річка в Воронезькій області.
 Гнилуша (нижня притока Ведуги) — річка в Воронезькій області, притока Ведуги
 Гнилуша (притока Дону) — річка в Липецькій області.
 Гнилуша (притока Мамоновки) — річка в Воронезькій області, притока Мамоновки.
 Гнилуша (верхня притока Москви) — річка в Московській області.
 Гнилуша (нижня притока Москви) — річка в Москві.
 Гнилуша (притока Сєверки) — річка в Московській області.
 Гнилуша — річка в Луховицькому районі Московської області, притока річки Вобля.
 Гнилуша (притока Руди) — річка в Орловській області.
 Гнилуша — річка в Ростовській області, притока Кундрючої.
Населені пункти
 Гнилуша — село в Семилуцькому районі Воронезької області.
 Гнилуша — село в Ертільському районі Воронезької області.
 Гнилуша — село в Задонському районі Липецької області.
 Гнилуша — село в Глазуновському районі Орловської області.
 Гнилуша — до 1968 р. назва села Горове в Красногвардійському районі Бєлгородської області.
 Гнилуша — до 1966 р. назва села Сосновка в Клинцівському районі Брянської області.
 Гнилуша — до 1966 р. назва села Серебрянка в Семилуцькому районі Воронезької області.

Гнилуша — річка в Донецькій області, притока Самари.
 Гнилуша (Вир) — річка в Чернигівській області, притока Старухи.
 Гнилуша — річка в Житомирській області, притока Жаборічки.
 Гнилуша — річка в Житомирській області, притока Повчанки.
 Гнилуша — річка в Житомирській області, притока Ужа.

Див. також 
 Велика Гнилуша — притока Кундрючої.
 Мала Гнилуша
 Верхня Гнилуша — стара назва села Лозове Верхньомамонського району Воронезької області.
 Нижня Гнилуша — назва до 1966 року села Прирєчне Верхньомамонського району Воронезької області.